dominikanisch steht für:
 die Ordensgemeinschaft der Dominikaner betreffend
 die Dominikanische Republik betreffend
 Dominikanisches Spanisch, ein Dialekt der spanischen Sprache

Siehe auch:

dominicanisch